Bellingen – comune tedesco della Renania-Palatinato
 Bellingen – frazione del comune tedesco di Tangerhütte
 Bad Bellingen – comune tedesco del Baden-Württemberg
 Bellingen – comune dell'Australia
 Bellingen – villaggio del Belgio